Sajdak – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 sajdak – futerał na łuk i strzały

osoby o  nazwisku Sajdak
 Dariusz Sajdak
 Jan Sajdak
 Wiesław Sajdak – polski pięcioboista nowoczesny